koszulka (ubiór)
 koszulka sportowa, gimnastyczna
 koszulka niemowlęca, dziecięca
 zobacz też: koszula, podkoszulek, giezło
 koszulka (osłona)
 passe-partout, maska,  obramienie
 futerał, obwoluta, pokrowiec, zasłona ochronna
 Koszulka – arkusz referatowy, stosowany w urzędach II RP
 koszulka (technika), płaszcz
 koszulka paliwowa – powłoka chroniąca pręt paliwowy w reaktorze jądrowym
 koszulka wodna – warstwa cieczy, znajdująca się wewnątrz podwójnych ścianek osłony urządzenia
 koszulka powietrzna – cieplna izolacja powietrzna w urządzeniach chłodniczych
 Koszulka termokurczliwa
 koszulka (uzbrojenie) – rura stalowa wewnątrz lufy działa
 koszulka wklęsłodrukowa=koszulka Ballarda – warstwa miedzi, w której trawi się obraz»
 Koszulka żarowa=koszulka Auera  - żarnik w lampach gazowych
 koszulka: opaska formy odlewniczej bezsskrzynkowej
 koszulka – wewnętrzna, nierozwijalna część oprzędu jedwabnika
 koszulki – obłogi
 jajko "w koszulce" - jajko na miękko ugotowane bez skorupki

Zobacz też 
 koszula